Biskupska palača med betydelsen 'Biskopspalatset' på flera sydslaviska språk kan syfta på:

 Biskopspalatset, Dubrovnik – ett palats i Dubrovnik i Kroatien
 Biskopspalatset, Šibenik – ett palats i Šibenik i Kroatien